Metcalf steht für:

 Metcalf Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 23P/Brorsen-Metcalf, ein Komet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Metcalf (Georgia)
 Metcalf (Illinois)
 Metcalf (Kansas)
 Metcalf (Massachusetts)
 Metcalf (North Carolina)
 Metcalf (Pennsylvania)
 Metcalf Gap, Texas

Personen:
 Arunah Metcalf (1771–1848), US-amerikanischer Politiker
 Barbara D. Metcalf (* 1941), US-amerikanische Historikerin
 Chuck Metcalf (1931–2012), US-amerikanischer Jazzmusiker
 D. K. Metcalf (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Donald Metcalf (1929–2014), australischer Physiologe, Hämatologe und Krebsforscher
 Dorothy Metcalf-Lindenburger (* 1975), US-amerikanische Astronautin
 Franklin Post Metcalf (1892–1955), US-amerikanischer Botaniker
 Harold Metcalf (* 1940), US-amerikanischer Physiker
 Harriet Metcalf (* 1958), US-amerikanische Ruderin und Olympiasiegerin
 Ida Martha Metcalf (1857–1952), US-amerikanische Mathematikerin
 Jack Metcalf (1927–2007), US-amerikanischer Politiker
 James Metcalf (1925–2012), US-amerikanischer Bildhauer
 Jesse H. Metcalf (1860–1942), US-amerikanischer Politiker
 Joel Hastings Metcalf (1866–1925), US-amerikanischer Astronom

 Joni Metcalf  (1931–2022), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Joseph Metcalf (1927–2007), US-amerikanischer Marineoffizier
 Laurie Metcalf (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Lee Metcalf (1911–1978), US-amerikanischer Politiker (Montana)
 Louis Metcalf (1905–1981), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Kornettist
 Malcolm Metcalf (1910–1993), US-amerikanischer Speerwerfer
 Mark Metcalf (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Ralph Metcalf (1796–1858), US-amerikanischer Politiker

 Victor H. Metcalf (1853–1936), US-amerikanischer Politiker
 Willard Leroy Metcalf (1858–1925), US-amerikanischer Maler
 William E. Metcalf (* 1947), US-amerikanischer Numismatiker
 Zeno Payne Metcalf (1885–1956), US-amerikanischer Entomologe

Siehe auch:
 Metcalfe